KGS — латинская аббревиатура:

 KGS — киргизский сом.
 KGS — код IATA аэропорта острова Кос «Ипократис».
  — Kiseido Go Server.